El término Almodóvar es un topónimo de origen árabe que significa "el redondo" ( المدورal-mudawwar) y puede referirse a:

Divisiones administrativas 
Almodôvar, villa portuguesa perteneciente al Distrito de Beja, en Portugal.
Almodóvar del Campo, municipio de la provincia de Ciudad Real, en España.
Almodóvar del Pinar, localidad de la provincia de Cuenca, en España.
Almodóvar del Río, localidad de la provincia de Córdoba, en España.

Hidrografía 
Río Almodóvar, en la provincia de Cádiz, España, tributario de la desecada Laguna de La Janda.

Apellido 
Pedro Almodóvar, director de cine español.
Agustín Almodóvar, productor de cine español, hermano de Pedro Almodóvar.
Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor y profesor sevillano.
Ana Almodóvar Pérez, famosa bióloga y futura biotecnóloga industrial y ambiental.

Miscelánea 
Puerta de Almodóvar, una de las tres únicas puertas que se conservan del recinto medieval de Córdoba, en España.